Тази статия описва хронологично представянето на футболния отбор на ПФК Черно море (Варна) сезон по сезон от създаването му през 1945 година до днес. Тя съдържа информация за всички турнири, в които отборът взема участие – „А“ футболна група, Купа на България по футбол и Европейските клубни турнири по футбол.

Черно море
сезоните